Dexipeus krasilnikovi — вид жуков рода Dexipeus из подсемейства трубконосики (Dryophthorinae, Curculionidae). Эндемик Филиппин (остров Лусон).

Описание 
Жуки мелкого размера, вытянутой формы, слабо выпуклые. Длина тела от 3,4 до 3,8 мм. Основная окраска тела чёрная. Усики, вершины голеней и лапки красно-коричневые. Голова субконическая. Мандибулы маленькие. Рострум длинный, немного длиннее переднеспинки, примерно в 4 раза длиннее ширины на вершине и посередине, примерно в 3,6 раза длиннее ширины в основании, отчетливо изогнутый, густо пунктированный. Скутеллюм небольшой, треугольный. Надкрылья почти субпараллельные с продольными рёбрами, в основании в 2,0 раза длиннее ширины, посередине примерно в 1,4 раза длиннее ширины, на апикальной четверти в 2,1—2,2 раза длиннее ширины, в 1,9—2,0 раза длиннее переднеспинки.
Жгутик усиков состоит из 6 антенномеров. Глаза линейные, узко разделенными снизу. Лапки 5-члениковые.

Классификация и этимология 
Вид был впервые описан в 2021 году в российским колеоптерологом Андреем Александровичем Легаловым (Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск) по типовому материалу с острова Лусон (Филиппины) и включён в состав рода Dexipeus из трибы Stromboscerini (подсемейство трубконосики, Dryophthorinae). Род Dexipeus ранее включал три вида, распространённых в Японии (D. uenoi) и Индонезии (D. costatus, D. fumosus). Новый вид близок к D. uenoi с Окинавы, но отличается от него менее грубо пунктированной переднеспинкой, с перетяжкой на вершине, без срединного валика и рострумом более длинным, чем переднеспинка. Видовое название D. krasilnikovi дано в честь биолога Владислава Алексеевича Красильникова (Мариинский Посад, Чувашия) за его научно-просветительскую работу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Трубконосики
Насекомые Азии
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 2021 году